Keira steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Kira (Vorname)
 Mount Keira, Berg in Australien